Aaaaba — род жуков-златок из подсемейства Agrilinae. Два известных вида обитают на восточном побережье Австралии. Для обозначения этого рода использовались названия Alcinous и Aaaba, оказавшиеся младшими омонимами названий родов соответственно морских пауков и обыкновенных губок.

Классификация 
В род включают 2 вида:

Примечания

Литература 
 Bellamy C. L. (1985). A catalogue of the higher taxa of the family Buprestidae (Coleoptera). Navorsinge van die Nasionale Museum Bloemfontein 4(15): 405—472. [423].
 Bellamy C. L. (1986). The higher classification of Australian Buprestidae with the description of a new genus and species (Coleoptera). Australian Journal of Zoology 34: 583—600. [596].
 Bellamy C. L. (1988). The classification and phylogeny of Australian Coroebini with a revision of the genera Paracephala, Meliboeithon and Dinocephalia. Invertebrate Taxonomy 2(3): 413—453. [417].
  Bellamy C. L. (2003). An illustrated summary of the higher classification of the superfamily Buprestoidea (Coleoptera). Folia Heyrovskyana Supplementum 10: 1—197.

Agrilinae
Насекомые Австралии
Эндемики Австралии
Роды жесткокрылых